El término Pacaca hace referencia a varios artículos:

 Corregimiento de Pacaca, unidad administrativa del Reino de Guatemala.
 Pacaca (Costa Rica), municipio.
 Pacaca, antiguo reino indígena de Costa Rica.
 Río Pacaca, en la provincia de San José (Costa Rica).